Martirosjan ist der Familienname folgender Personen:
 
 Haik Martirosjan (* 2000), armenischer Schachspieler 
 Karen Awetowitsch Ter-Martirosjan (1922–2005), russischer Physiker
 Radik Martirosjan (* 1936), armenischer Physiker und Akademiepräsident
 Sargis Martirosjan (* 1986), österreichischer Gewichtheber
 Simon Martirosjan (* 1997), armenischer Gewichtheber

 Wanes Martirosjan (* 1986), armenisch-amerikanischer Boxer, siehe Vanes Martirosyan
 Vanes Martirosyan (* 1986) armenisch-amerikanischer Boxer im Halbmittelgewicht

Siehe auch:
 Artur Martirossjan